Denumirea de Medina se poate referi la:
 Medina, oraș în Arabia Saudită;
 Medina, oraș în statul Minas Gerais, Brazilia;
 Medina, sat în județul Tolna, Ungaria;
 Medina, cântăreață daneză.